Принципа́л ( — перший, головний):
 Принципал  — термін у цивільному праві: основна особа (боржник) у борговому зобов’язанні;  юридична особа, від імені і за рахунок якої діє комерційний агент (посередник); особа, що бере участь в угоді за свій кошт та ін.
 Принципал — старша посадова особа в провінційному місті за римських і ранньовізантійських часів.
 Принципал —  головний органний регістр.  Принципали тримають стрій органу.

 Принципал  (принципал безпеки) — сутність комп’ютерної безпеки, яка може бути автентифікована комп’ютерною системою або мережею.